Gölcük se poate referi la rumătoarele orașe din Turcia:

Gölcük, Kocaeli, oraș din Provincia Kocaeli
Gölcük, İzmir, oraș din districtul Ödemiş, Provincia İzmir

Altele

Baza Navală Gölcük, principala bază navală a marinei turcești
Platoul Gölcük, un platou din Provincia Konya, Turcia